L'ancienne ville de Bosra est un site archéologique situé dans la ville de Bosra, en Syrie . Le site illustre les civilisations romaine, byzantine et musulmane, et est inscrit par l' UNESCO dans la liste du patrimoine mondial .

Histoire 
Jadis capitale de la province romaine d'Arabie et importante étape sur l'ancienne route caravanière de La Mecque, Bosra conserve, enserrées dans ses épaisses murailles, un magnifique théâtre romain du IIe siècle, des ruines paléochrétiennes et plusieurs mosquées.

Patrimoine mondial de l'UNESCO 
En 1980, l'ancienne ville de Bosra a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, selon les critères (i), (iii) et (vi). La zone protégée est de 116,2 ha, tandis que la zone tampon comprend 200,4 ha. 

Cependant, en 2017, le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril, en raison du conflit armé dans le pays.

Sources

Références

Liens externes 
 

Patrimoine mondial en Syrie